Sunny (« ensoleillé » en anglais) peut désigner :

 Sunny, le titre d'une chanson écrite par Bobby Hebb, incluse dans l'album du même nom (1966).
 le surnom de Sunday Stephen Obayan dit Sunny, footballeur espagnol jouant au FC Valence.
 Sunny (chanteuse), une chanteuse américaine, d'origine sud-coréenne
 Le nom de ring de la catcheuse Tammy Lynn Sytch.
 Sunny, un personnage de jeu vidéo de la série Metal Gear.
 Sunny Lane (née en 1980), actrice pornographique américaine.
 Sunny Leone (née en 1981), actrice pornographique canadienne.
 Sunny, film sud-coréen de Kang Hyeong-cheol sorti en 2011.
 Sunny, un manga de Taiyō Matsumoto.

Voir aussi 
 
 
 Ramesh « Sunny » Balwani (1965-), dirigeant d'entreprises américain.

Homonymie de titre